Franc Trček je ime več oseb:
 Franc Trček (agrarni ekonomist) (1895–1990)
 Franc Trček (sociolog) (roj. 1969)